Zaleś peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 Zaleś est un village de la gmina de Sterdyń dans le powiat de Sokołów.
 Zaleś est un village de la gmina de Korczew dans le powiat de Siedlce.